Огнеупорный кирпич — кирпич, предназначенный для внутренней облицовки печей, каминов, дымоходов и дымовых труб. Огнеупорные кирпичи, бывшие в употреблении, называются огнеупорным ломом и используются в переработке.

Огнеупорные кирпичи служат для изоляции огня. Огнеупорные кирпичи образуют оболочку, которая защищает кладку печи от прямого огня или раскаленных углей, поэтому их должна отличать:
 жаростойкость — кирпич должен выдерживать длительный нагрев до температуры 1000 °C без потери прочности
 высокая термостойкость — кирпич должен выдерживать без потери прочности много циклов раскаливания - остывания
 низкая теплопроводность — кирпич должен сохранять тепло внутри печи или камина

Но на деле шамотный кирпич обладает высоким коэффициентом теплопроводности (0,5-0,85 Вт/м⋅К), равным приблизительно красному полнотелому кирпичу (0,67 Вт/м⋅К), а зачастую даже выше.  

Огнеупорные кирпичи служат для сохранения тепла. Печи и камины создают уют в доме — они накапливают и постепенно отдают тепло, поддерживая в доме комфортную температуру, поэтому огнеупорные кирпичи должна отличать:
 большая тепловая инерция — кирпич должен долго нагреваться и медленно остывать
 большая теплоёмкость — кирпич должен накапливать много тепла

Теплоемкость — это количество тепла в джоулях, которое надо передать веществу, чтобы повысить его температуру на 1 °C, то есть, чем теплоемкость выше, тем вещество нагревается медленнее (при той же мощности нагрева). Действительно, шамотный кирпич имеет более высокую теплоемкость, нежели красный кирпич, причем она линейно возрастает с ростом температуры, то есть, при 100 °C она приблизительно равна красному кирпичу, а при 500 °C она на 25-30% выше, таким образом, шамотный кирпич нагревается медленнее, чем красный кирпич; но при этом он поглощает больше тепла, которое в процессе остывания он отдаст обратно в печь. 

Данный кирпич запрещается применять при высокой влажности воздуха (свыше 80 %).

Виды 

 Огнеупорный шамотный кирпич — изготавливается из шамотной глины.
 Тугоплавкий гжельский кирпич.
 Тугоплавкий боровичский кирпич.

Примечания

Литература 
 Огнеупорный кирпич  // Большая энциклопедия нефти и газа

Кирпичи
Огнеупоры